Dumitru Antonescu ist der Name folgender Personen:

* Dumitru Antonescu (Rugbytrainer) (1932–2012), rumänischer Rugbytrainer
 Dumitru Antonescu (Fußballspieler) (1945–2016), rumänischer Fußballspieler und -trainer